Громушкин — фамилия. Известные носители:

 Громушкин, Павел Георгиевич (1913—2008) — художник, советский разведчик.
 Громушкина, Наталья Валерьевна (род. 1975) — российская актриса театра и кино, продюсер, режиссёр и певица.